In 1978 werd het 46ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Palestino werd kampioen.

Eindstand

Promotie-eindronde

Pre-Libertadores

Finale
Ondanks het gelijkspel werd O'Higgins de winnaar omdat de club in de competitie een beter doelsaldo had.

Externe link
RSSSF

1978
Competitievoetbal 1977/78